Le Boudin ist das Marschlied der Französischen Fremdenlegion. Es ist benannt nach dem blauen Zelttuch, das in Form einer Wurst („boudin“) auf dem Tornister der französischen Fremdenlegionäre gebunden war.

Geschichte 
Das Lied wurde um 1860 komponiert von dem damaligen Kapellmeister der Legion, François-Nicolas Wilhelm. Der Text entstand weitgehend erst nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71.

Im Refrain werden die belgischen Fremdenlegionäre verspottet. Während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 verlangte der belgische König Leopold II, der in dem Konflikt neutral bleiben wollte, dass die Franzosen keine belgischen Bürger auf ihrer Seite einsetzen sollten. Diesem Ersuchen kam die französische Regierung nach. Die in den Krieg ziehenden Legionäre verspotteten die belgischen Kameraden daher als „Drückeberger“ (tire-au-cul). Dies fand Eingang in den Text des Marschlieds.

Lied „Le Boudin“

Weblinks 
 Le Boudin – French Foreign Legion Information foreignlegion.info (englisch)
 Le boudin, aidenet.eu, (französisch, Text)
 Le boudin, MP3

Einzelnachweise 

Soldatenlied
Militäruniform